Punch (revista), extinta revista satírica britànica
 Punch (ciutat), ciutat i municipi de Jammu i Caixmir, capital del districte de Poonch (Índia)
 Punch o Poonch, estat tributari de l'Índia Britànica
 Punch block, tipus de connexió elèctrica utilitzat en telefonia